Geografia
 Rainbow – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Rainbow – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Rainbow (ang. Rainbow Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Rainbow (ang. Rainbow Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

 Muzyka
 Rainbow – brytyjska grupa rockowa
 Rainbow – południowokoreański girlsband
 Rainbow – album studyjny Mariah Carey
 Rainbow – album studyjny Ayumi Hamasak
 Rainbow – album studyjny Johnny’ego Casha
 Rainbow – album studyjny Keshy
 Rainbow – singel Roberta Planta
 Rainbow – singel Michała Szpaka

 Kinematografia
 Rainbow – Nisha Rokubou no Shichinin – seria anime z 2010 roku.

 Inne
 Rainbow Tours – polskie przedsiębiorstwo, touroperator
 Rainbow – włoskie przedsiębiorstwo, wytwórnia filmów i seriali
 Rainbow – trik piłkarski

Zobacz też